Molekulska formula -{C16H16O6}- se može odnositi na:

 Austrokortilutein
 Meciadanol
 Nigrosporin B